BOP steht als Abkürzung für:
 Balance of Payments deficit, passive Zahlungsbilanz, siehe Zahlungsbilanzdefizit
 Balance of Performance, eine Leistungsreglementierung im Motorsportbereich
 Base of the Pyramid (oder Bottom of the Pyramid), Geschäftsmodell in den Wirtschaftswissenschaften
 Bau- und Betriebsordnung für Pioniereisenbahnen, Vorschrift des Verkehrsministeriums der DDR
 Bay of Plenty (Region), neuseeländische Region als Regionalcode nach ISO 3166-2
 Berufsorientierungsprogramm, ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Programm, gerichtet an Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse an allgemeinbildenden Schulen
 Bind On Pickup, Gegenstand in Multiplayer-Computerspielen
 Bleeding on Probing, klinisches Zeichen von parodontaler Entzündung, siehe Full Mouth Disinfection #Geschichte
 Blowout-Preventer, eine Schutzvorrichtung an Bohrstellen, die bei plötzlichem Überdruck einen Öl- oder Gasausbruch verhindert
 Broken Orange Pekoe, eine Klassifizierung von Tee, siehe Orange Pekoe #Handelsübliche Broken-Sortierung
 Federal Bureau of Prisons, das Amt für das Gefängniswesen in den USA
 BZStOnline-Portal, Dienstleistungen des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt), u. a. elektronische Formulare zur Datenübermittlung beispielsweise für Kirchensteuer, Versicherungs- und Feuerschutzsteuer oder Vorsteuervergütung
 Flugplatz Bouar in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

BO-P steht für:
 Departamento Potosí, ISO-3166-2-Code des bolivianischen Departamentos

Bop steht als Kurzbezeichnung für:
 Bebop, eine Jazzstilrichtung
 Bophuthatswana, ehemaliges Homeland in Südafrika

Siehe auch:
 Bob
 Bopp

Abkürzung